5 miejscowości w Polsce: 
 Elżbietów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów 
 Elżbietów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów 
 Elżbietów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin
 Elżbietów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Mycielin
 Elżbietów – osada w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą
 Elżbietów – część miasta Radomsko